Kriegeskorte ist der Familienname von

 Michael Kriegeskorte, deutscher Kunsthistoriker (Werbung, Plakate), Autor, Herausgeber und Kunstsammler
 Robert Kriegeskorte (1853–?), deutscher Unternehmer und Firmengründer 
 Stefan Kriegeskorte (Steve Borg; * 1950), deutscher Bassist (bis 1996 BAP)
 Werner Kriegeskorte, deutscher Kunsthistoriker und Hochschullehrer